Герман Сергійович Гнатиш ( 2 листопада 1995, Київ, Україна) — український футболіст, воротар.

Біографія 
Вихованець ДЮСШ «Арсенала» (Київ). Із 2009 по 2012 рік провів загалом 38 матчів у чемпіонаті ДЮФЛ.

На початку 2012 року потрапив до основної команди «Арсенала», але в результаті був переведений у юніорську (U-19) команду, де загалом провів 15 матчів, згодом дебютував і за молодіжний (U-21) склад, де провів 7 матчів.

Дебютувати в основному складі «Арсенала» у Прем'єр-лізі Герману так і не вдалося. У 2014 році був заявлений за чернівецьку «Буковину», де й дебютував у професіональному футболі, вийшовши на 72 хвилині на заміну. 20 квітня знову поповнив склад чернівецької «Буковини». Проте вже в літнє міжсезоння знову покинув склад «Буковини».

2 вересня 2016 року був офіційно дозаявлений до складу київського «Арсенала».

Статистика 
Станом на 2 вересня 2016 року

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 
 

Уродженці Києва
Українські футболісти
Футболісти «Буковини» (Чернівці)
Футболісти «Арсенала» (Біла Церква)